Batten – angielskie nazwisko
 (3931) Batten – planetoida